François-Simon Houlié (), architecte français ;
 Sacha Houlié (1988-), homme politique français.